Die Open de Nice Côte d’Azur 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Mai 2010 in Nizza stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurde in Düsseldorf der ARAG World Team Cup gespielt, der wie die Open de Nice Côte d’Azur zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Es war die erste Neuauflage des Turniers, nachdem zwischen 1996 und 2009 nicht in Nizza gespielt wurde. Im Einzel gewann der Lokalmatador Richard Gasquet, der sich im Finale gegen Fernando Verdasco mit 6:3, 5:7, 7:6 durchsetzen konnte. Dies war sein insgesamt sechster Karrieretitel. Im Doppel waren die Tschechen Cyril Suk und Daniel Vacek Titelverteidiger, die beide nicht erneut teilnahmen. Im Finale siegten Marcelo Melo und Bruno Soares gegen Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi und gewannen somit ihren ersten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Mai 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 57 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Nizza